Беникуль (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха. Занимает площадь 3,56 км². Население 1018 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

История 
Город основан в 2003 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии